Scopus (geslacht), een vogelgeslacht
Scopus umbretta, de Latijnse naam voor Hamerkop
Scopus, Een citatie-index uitgegeven door Elsevier